Der Challenger La Manche – Cherbourg 2023 war ein Tennisturnier, das vom 13. bis 19. Februar 2023 in Cherbourg-en-Cotentin stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2023 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 12. und 13. Februar 2023 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 
 

ATP Challenger Tour 2023
Tennisturnier in Cherbourg-en-Cotentin